Christian Archibald Herter
Gérard Herter
Edoardo Herter
Albert Herter